Медінет-Абу — похоронний храм Рамсеса III.
 Медінет Абу — археологічна місцевість.